Caracota steht für:

 Caracota (Corque), Ortschaft im Departamento Oruro im Hochland des südamerikanischen Andenstaates Bolivien
 Caracota (Tomave), Minensiedlung im Departamento Potosí im Hochland des südamerikanischen Andenstaates Bolivien